Liam McIntyre (Adelaide, 8 de fevereiro de 1982) é um ator australiano mais conhecido por seu papel como Spartacus na série Spartacus: Vengeance e Spartacus: War of the Damned.

Carreira 
Liam McIntyre é um ator australiano mais conhecido por seu trabalho em vários curtas-metragens e papéis convidados em séries de TV australiana. Ele desempenhou o papel principal da série de TV Spartacus: Vengeance e Spartacus: War of the Damned no canal Starz.McIntyre começou sua carreira atuando principalmente em curtas-metragens, antes de executar papéis do convidado na popular série de televisão da Austrália do Rush e vizinhos. McIntyre fez sua estréia na televisão norte-americano convidado estrelar em um episódio do prêmio nomeado HBO mini-série The Pacific.

Após o diagnóstico de linfoma não-Hodgkins de 2010, originais Spartacus ator Andy Whitfield tomou o que era para ser uma pausa temporária de filmar o papel-título para a série de televisão Starz. Whitfield mais tarde retirou-se do papel completamente quando seu câncer voltou a aparecer, antes de sua morte. Ele foi então substituído por McIntyre, que desempenhou o papel título para as restantes duas temporadas. A produção da segunda temporada de Spartacus é retomada no segundo semestre de 2011 e a série estreou em 27 de janeiro de 2012.

McIntyre fez sua estréia no cinema aparecendo ao lado de Kellan Lutz em The Legend of Hercules, no papel de Sotiris.

Em 4 de maio de 2014, McIntyre estrelou o Canal 7 suspense The Field Killing.

Embora McIntyre tenha iniciado sua carreira em curtas-metragens, foi promissor ao ser convidado para participar de séries populares de TV na Austrália como Rush e Neighbours. McIntyre fez sua estréia na televisão dos EUA quando foi convidado para estrelar a mini-série The Pacific. McIntyre foi escolhido como o substituto de Andy Whitfield no papel titular para a série de televisão Starz Spartacus. Whitfield retirou-se do papel antes de sua morte, quando seu câncer voltou a aparecer durante as filmagens. A produção da segunda temporada de Spartacus retomada no outono de 2011 e estreou em 27 de Janeiro de 2012.

Vida pessoal 
McIntyre nasceu em Adelaide, Austrália. Em 2010, McIntyre começou a namorar a cantora e atriz australiana Erin Hasan, que atuou nas Melbourne e Sydney produções originais do musical Wicked, como Glinda. Eles ficaram noivos em dezembro de 2012 e planejam se casar no início de 2014. Eles foram contratados em dezembro de 2012, e casou-se no dia 5 de Janeiro de 2014.

Filmografia

Ligações externas 

 
 Liam McIntyre (em português) no Internet Movie Database

Naturais de Adelaide (Austrália)
Atores da Austrália
Atores de televisão da Austrália